— японская компания издательства Koei Tecmo, занимающаяся разработкой компьютерных игр, основанная в 1995 году. Первым руководителем студии был Томонобу Итагаки. Больше всего компания известна игровыми сериями Ninja Gaiden и Dead or Alive. С 2008 года лидером Team Ninja является Ёсукэ Хаяси.

Игры Team Ninja

Примечание 

Компании по алфавиту
Компании, основанные в 1995 году
Производители компьютерных игр Японии
Производители компьютерных игр по алфавиту